

Відеоігри 
 У тилу ворога (серія ігор)
 У тилу ворога — відеогра української компанії Best Way.
 У тилу ворога: Диверсанти
 У тилу ворога 2
 У тилу ворога 2: Лис пустелі

Фільми 
 У тилу ворога (фільм, 1941)
 У тилу ворога (фільм) — американський бойовик 1986 року.
 У тилу ворога (фільм, 1999)
 У тилу ворога (фільм, 2001)